Villeroy puede referirse a: 

  Villeroy, comuna de Sena y Marne (Francia); 
  Villeroy,  comuna de Somme (Francia); 
  Villeroy, comuna de Yonne (Francia); 
 Villeroy-sur-Méholle, comuna de la región de Lorena; 
 Pollo a la Villeroy - Preparación especial de la carne de pollo; o
 Salsa Villeroy - Salsa fundamentada en la Bechamel.